Assunção (forma portuguesa de Asunción; en grafía arcaica Assumpção) puede referirse a:

Apellidos
 Antônio de Castro Assumpção, jurista y poeta brasileño;
 Fábio Assunção, actor brasileño; 
 Fernando O. Assunção, historiador y escritor uruguayo;
 Marcos Santos Assunção, futbolista brasileño; 
 Paulo Assunção da Silva, futbolista brasileño-portugués; 
Nombres
 Assunção Cristas, jurista y ministra portuguesa;
Lugares
 Assunção, freguesia portuguesa en el municipio de (Arronches);
 Assunção, freguesia portuguesa en el municipio de (Elvas);
 Assunção do Piauí, municipio brasileño en el estado de Piauí.
 Assunção, municipio brasileño en el estado de Paraíba.